Die Lauchert ist ein linker Nebenfluss der Donau im Karst der Mittleren Schwäbischen Alb, Baden-Württemberg

 die heutige Lauchert, an ihr liegende Orte und Nebenflüsse. 
 die Flussgeschichte der letzten 5,3 Mio. Jahre (Pliozän + Quartär): Flussgeschichte der Lauchert
 die Flussgeschichte einer sehr alten (tertiären) Urlauchert

Lauchert ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Lauchert (1863–1944), katholischer Kirchenhistoriker
 Meinrad von Lauchert (1905–1987), Generalmajor der deutschen Wehrmacht 
 Richard Lauchert (1823–1868), deutscher Maler